Астана.kz:
 Казахи (команда КВН) — старый состав команды, ранее известный, как «Астана.kz»
 Астана.kz (команда КВН) — молодой состав команды